La sigla SVD puede referirse a:

 Servicios de Verificación de Datos, Servicios de verificación y consulta de Datos de la Plataforma de intermediación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Fusil de francotirador Dragunov, un fusil semiautomático soviético producido entre 1958 y 1963. 

Societas Verbi Divini, congregación religiosa católica fundada en Steyl, Holanda.

Schwulenverband in der DDR, llamado más tarde Schwulenverband in Deutschland, nombre inicial de la Federación alemana de lesbianas y gays.
Singular Value Decomposition, descomposición en valores singulares, una técnica de factorización de matrices en álgebra lineal.